Braquial es un término anatómico relativo al brazo, que se usa en:

Músculos
Bíceps braquial, un músculo de la región anterior del brazo, a diferencia del bíceps crural.
Tríceps braquial, un músculo de la región posterior del brazo, a diferencia del tríceps sural.
Músculo braquial, un músculo del brazo, profundo relativo al bíceps braquial.

Arterias y nervios
Arteria braquial, una de las arterias del brazo, continuación de la arteria axilar. 
Vena braquial, una vena profunda del codo, acompañante de la arteria braquial.
Plexo braquial, un entrecruzamiento de nervios que pasa por el cuello y la axila hasta el brazo.

Zoología
 Osículo braquial, cada uno de los huesecillos que componen los radios, o brazos, de los crinoideos.